Accertamenti Diffusione Stampa, associazione per la certificazione dei dati di diffusione di quotidiani e periodici
 Active Denial System, arma non-letale ad energia diretta
 Active Directory Service
 Aitken Double Star Catalogue, catalogo stellare di stelle doppie compilato da Robert Grant Aitken e pubblicato nel 1932 in due volumi, con il titolo: New general catalogue of double stars within 120° of the North Pole.
 Alternate Data Streams, flusso alternativo di dati del file system NTFS
 American Dialect Society
 Anomaly based intrusion detection system, Anomaly Detection System
 Archivio di Stato
 Astrophysics Data System, database online che raccoglie le pubblicazioni riguardanti l'astronomia e la fisica.
 Atmospheric Diving Suit, un sistema per l'immersione subacquea a pressione atmosferica
 Automatic Dependent Surveillance – Broadcast, o ADS-B, tecnica di localizzazione di target per il controllo del traffico aereo
 Azione Dinamico Specifica, un processo riguardante il metabolismo